Иваново-Шамшевское сельское поселение — муниципальное образование в Кагальницком районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Васильево-Шамшево.

История 
На месте нынешнего селения в свое время жила династия Шамшевых. Начало роду положил Генерал — майор Шамшев Карп Иванович, участник Отечественной войны 1812 года. Его сын, Шамшев Иван Карпович, генерал-майор, участник заграничных походов I8I3-1814 годов. Генералам полагалась земля по 1500 десятин. Так была ему выделена земля на Донской земле. Последний Шамшев Иван Иванович, генерал адъютант и генерал от кавалерии, участник русско-турецкой войны 1877 — I878 годов.

После смерти Шамшева Ивана Ивановича его два сына: Иван Иванович и Василий Иванович разделили между собой земли. Одна часть, которая находилась во владении Ивана Ивановича стала называться Иваново-Шамшево. Другая часть, которая находилась во владении Василия Ивановича стала называться Васильево-Шамшево. Такова история названия села.

На территории усадьбы генерала Шамшева были построены: хозяйский дом, у входа которого стоял большой стеклянный аквариум с золотыми рыбкам, церковь, в которой проходила как праздничная, так и повседневная служба. Церковь увенчивалась золоченым куполом с крестом. Вокруг церкви находились захоронения почетных людей села. Здесь же был именной склеп семьи Шамшевых из белого мрамора, отделывался и изготавливался в Германии, так как жена генерала Шамшева была родом из Германии. Кусок мрамора от этого склепа с надписью и печатью изготовителя ныне хранится в школьном музее села.

В усадьбе работала начальная школа, за границей усадьбы был построен двухквартирный дом для учителей.

После Октябрьской революции в бывшем имении генерала Шамшева создана трудовая колония для детей — сирот гражданской войны, известная, как коммуна имени Евдокимова — названа по имени ее организатора. В 1926 году коммуна имени Евдокимова была реорганизована — в нее влились демобилизованные воины пятого Ростовского полка ОГПУ вместе с семьями.

В 1920-е годы в район селения ехали на жительство семьями из Украины, Калмыкии, казаки с Верхнего Дона, из перенаселенного соседнего села Ново-Батайск. Здесь переселенцы получали земельные наделы, строили курени, хаты, образуя многочисленные хутора. Так образовался хутор Черниговка из переселенцев с Украины из Черниговской губернии. Хутор Середа населенный казаками с Верхнего Дона, принял имя командира полка матроса Алексея Середы, погибшего в бою с белоказаками на земле этого хутора. Хутор Дружный назван в дружбы с переселенцами из Ново-Батайска. Хутор Кут получил имя за свое географическое положение. Он расположен в угловом стыке реки и поселения. Всего хуторов на территории нашего села Васильево-Шамшево восемнадцать.

В период коллективизации в 1929 году здесь был создан колхоз «Коммунар». На базе соседних сел и хуторов было еще четыре колхоза «Новая жизни», колхоз имени А. Середы, имени Станина, «Вперед к коммунизму».

В 1950-х годах все местные колхозы были объединены в колхоз «Вперед к коммунизму», его первым председателем был Собеля Яков Харитонович.

Административное устройство 
В состав Иваново-Шамшевского сельского поселения входят:
 село Васильево-Шамшево(487чел.)
 хутор Дружный
 село Иваново-Шамшево(353чел.)
 хутор Кагальничек
 хутор Кут
 хутор Лугань
 хутор Песчаный Брод
 хутор Свой Труд
 хутор Середин
 хутор Тимошенко
 хутор Фёдоровка
 хутор Черниговский

Население

Достопримечательности 
 Военно-исторический школьный музей.

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Кагальницкого района